Grand Prix Rakouska 1983 (oficiálně XXI Holiday Großer Preis von Osterreich) se jela na okruhu Österreichring ve Spielbergu v Rakousku dne 14. srpna 1983. Závod byl jedenáctým v pořadí v sezóně 1983 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1983
Grand Prix Rakouska